Gavriel bzw. Gavriêl ist der Familienname folgender Personen:

 Moscheh Ya’akov Ben-Gavriêl (1891–1965), österreichisch-israelischer Schriftsteller und Publizist
 Uri Gavriel (* 1955), israelischer Schauspieler